Saros 126 is een reeks zonsverduisteringen in de periode 10 maart 1179 t/m 3 mei 2459. Deze serie duurt 1280 jaar en 54 dagen, bevat 72 verduisteringen en valt samen met de Inexserienrs 23 t/m 94.

Statistieken

Typen

Slagschaduw

Extremen

De reeks

Legenda

Zie ook 
 Saros-cyclus
 Zonsverduistering
 Maansverduistering

Externe links 
 Op NASA-website
 Deze Sarosserie
 Uitleg Sarosseries
 Alle verduisteringen

Saros-cyclus